Voineasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Voineasa (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Voineasa (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea